FHG (Force Headquarters Group) – unità di riservisti della marina militare degli Stati Uniti d'America
 FHG (Fort Henry Guard) – organizzazione fondata nel 1938 per la rievocazione storica di parate militari, basata a Fort Henry, Ontario, Canada
 FHG (Fragmenta historicorum Graecorum) – raccolta di frammenti greci antichi, curata da Karl Wilhelm Ludwig Müller
 FHG (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., 'società Fraunhofer per lo sviluppo della ricerca applicata') – organizzazione tedesca di istituti di ricerca applicata
 FHG (Freiwilliger Helfer der Grenztruppen, 'volontari ausiliari della polizia di frontiera') – organizzazione di civili della Repubblica Democratica Tedesca
 FHG – codice DS-100 della stazione dei treni di Haiger, in Germania